Харалд V (; Скагум у близини Осла, 21. фебруар 1937) је краљ Норвешке.

Биографија 

Најраније детињство обележио му је Други светски рат и инвазија нацистичке Немачке на његову земљу. Краљ Олав V и његова породица побегла је прво у Шведску, а онда у Финску, одакле су му мајка и две сестре отишле у САД, а он и отац у Лондон. Након победе Савезника над нацистима 1945. године, вратили су се у домовину. Први принц рођен на норвешком тлу од Олава IV 1370. године, био је први припадник краљевске крви који је похађао јавну школу. Након тога иде у средњу школу, а онда на факултет где студира економију, политику и историју. Завршио је војну академију. Године 1968. оженио је грађанку Сонју Харалдсен, која је данас краљица Сонја. Краљевски пар има двоје деце, принцезу Марту Луизу и престолонаследника Хокона.

Краљ је поглавар Цркве Норвешке. Добио је низ престижних признања и доктората. Његов син био је регент досад два пута, када је краљ Харалд ишао на операције.

На власти је од 1991. када је наследио оца.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

 Службена презентација норвешке краљевске породице

Рођени 1937.
Норвешки краљеви
Норвешки принчеви
Династија Гликсбург